Сен-Клема́н-а-Арн () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Машо. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08378.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к востоку от Парижа, в 39 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 60 км к югу от Шарлевиль-Мезьера. Расположена на реке Арн.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 105 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 64 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 53 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 82,8 %, в 1999 году было 56,9 %). Из 53 активных работали 51 человек (29 мужчин и 22 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 11 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны